Константи́н Константи́нович Ю́дин (8 января 1896, село Семёновское, Дмитровский уезд, Московская губерния — 30 марта 1957, Москва) — советский кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1954), лауреат Сталинской премии второй степени (1951).

Биография 
Родился в селе Семёновском Дмитровского уезда (ныне Дмитровский район Московской области) в рабочей семье. По национальности русский. Отец Константин Ильич был мельником, воспитывал пятерых детей. После его смерти в 1904 году дети переехали в соседнее село к деду с бабушкой. По окончании школы-четырёхлетки Константина отвезли в Москву для работы по найму. Сменив немало профессий, к 18 годам он стал жокеем московского ипподрома. В 1917 году переехал в Пятигорск для работы на местном ипподроме. С началом Гражданской войны добровольцем вступил в ряды РККА. Сражался на Северном Кавказе в составе конных войск. Демобилизовавшись в 1920 году, вернулся в Москву. В 1923—1926 годах работал в «Союзпечати», затем — во Всероссийском фотокиноотделе.

В 1926 году пришёл в кино. Его первой самостоятельной режиссёрской работой стал хроникальный фильм «Красный Крым» (1927). Снимал на фабриках «Госвоенкино» и «Совкомкино». В 1932 году окончил режиссёрский факультет Государственного института кинематографии. До 1939 года работал ассистентом у режиссёров Бориса Юрцева, Игоря Ильинского и Григория Александрова.

В первый период творчества (1939—1945) снимал комедийные фильмы («Девушка с характером», «Сердца четырёх», «Антоша Рыбкин», «Близнецы»), во второй (1950—1953) — приключенческо-героические («Смелые люди», «Застава в горах»), в третий (1953—1956) — преимущественно экранизации: «Беззаконие», «Шведская спичка» (оба по рассказам А. П. Чехова), «На подмостках сцены» (экранизация водевиля Дмитрия Ленского «Лев Гурыч Синичкин», 1839).

Скончался 30 марта 1957 года во время работы над фильмом «Борец и клоун» об артисте цирка Анатолии Дурове и борце-профессионале Иване Поддубном, который был закончен Борисом Барнетом. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 5).

 Жена — киноактриса Инна Фёдорова (1905—1990).
 Брат — кинооператор Николай Юдин, в 1937 году арестован по 58-й статье и вскоре расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

Творчество 

В своих фильмах Константин Юдин прежде всего старался передать эмоциональное состояние персонажей средствами актёрской работы, и поэтому ему было удобно работать с одними и теми же актёрами. Так, Андрей Тутышкин снимался у него трижды, но лишь в первом фильме («Девушка с характером») сыграл героя своего возраста. В «Сердцах четырёх» 31-летний актёр исполнил роль пожилого профессора астрономии, а в «Близнецах» — ещё более эксцентричного старика, профессора-психиатра Листопадова. При этом во всех трёх случаях актёр выглядит убедительно.

Павел Шпрингфельд, сыгравший сына Листопадова и молодого зоолога Глеба в «Сердцах», в действительности был на два года старше Тутышкина. Дважды Юдин на главные роли приглашал Валентину Серову, Людмилу Целиковскую и Сергея Гурзо, неоднократно снимал Григория Абрикосова, Станислава Чекана , Михаила Яншина и Алексея Грибова.

Фильмы Юдина всегда достоверно и ярко передают характерные детали быта, будь то комедийные картины на современные темы или же экранизации. Все свои фильмы Константин Юдин снял на киностудии «Мосфильм».

Среди закрытых и нереализованных проектов — фильмы «Надежда Дурова», «Трезвое вино», «Счастливые берега», «Накануне», «Повесть о „Неистовом“», «Взятие Измаила», «Спортивная честь», «Попрыгунья».

Награды и звания 
 орден Красной Звезды (14.04.1944)
 орден «Знак Почёта» (06.03.1950) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием.
 медали
 Сталинская премия второй степени (1951) — за фильм «Смелые люди» (1950)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1954)

Фильмография 
 1927 — Красный Крым (документальный фильм)
 1929 — Остров Тогуй (документальный фильм)
 1932 — Волчья ночь (дипломный фильм)
 1934 — Любовь Алёны — ассистент режиссёра
 1935 — Мяч и сердце — сорежиссёр (с Б. Юрцевым), актёр (футбольный арбитр)
 1936 — Однажды летом — ассистент режиссёра
 1938 — Волга-Волга — ассистент режиссёра
 1939 — Девушка с характером
 1941 — Сердца четырёх
 1941 — Боевой киносборник № 3 (Победа за нами!) — комедийная новелла «Антоша Рыбкин»
 1942 — Антоша Рыбкин — режиссёр, эпизодическая роль (капитан пехоты)
 1945 — Близнецы
 1950 — Смелые люди
 1953 — Застава в горах
 1953 — Беззаконие (короткометражный)
 1954 — Шведская спичка
 1956 — На подмостках сцены
 1957 — Борец и клоун (закончен Б. В. Барнетом)

Библиография 
 Долынин Б. Константин Юдин. — , 1961.

Примечания

Ссылки 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Социалистический реализм
Похороненные на Новодевичьем кладбище